Wielka Puszcza – kompleks dawnych puszcz w Prusach
 Wielka Puszcza – przysiółek miejscowości Porąbka w województwie śląskim
 Wielka Puszcza – potok, dopływ Soły